Higo (jap. ) bezeichnet:
 die Provinz Higo
 einen anderen Namen für ein Lehen in dieser Provinz: Kumamoto (Han)

Higo ist der Familienname folgender Personen:
 Nobuko Higo (geb. Fujimura, * 1965), japanische Marathonläuferin